La maladie de Barlow peut faire référence :
 au scorbut chez l'enfant (déficit en vitamine C), du nom de Thomas Barlow (1er baronnet) (1845-1945), médecin anglais ;
 à une valvulopathie cardiaque : une atteinte de la valve mitrale constitutive d'un prolapsus mitral, du nom de  (1924-2008), cardiologue sud-africain.

Maladie